Saki – città della Crimea
 Saki – manga di Ritz Kobayashi
 Saki – serie televisiva giapponese del 2013
 Saki – pseudonimo di Hector Hugh Munro, scrittore britannico